afkortingen van
 informaticabeheer, een studierichting in het Vlaamse TSO
 informatiebeveiliging
 Interne begeleider 
 Inkomstenbelasting
 International Baccalaureate
 Informatie Beheer Groep of IB-Groep

Zie ook Ibsker 
 Ibsker (parochie), een parochie van de Deense Volkskerk in de Deense gemeente Bornholm. De parochie maakt deel uit van het Bisdom Kopenhagen
 Ibsker (plaats), een plaats in de Deense regio Hovedstaden, gemeente Bornholm. 
 Sankt Ib, een heilige
 Sankt Ibs Kirke, de kerk in Ibsker